Benirredrà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benirredrà (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benirredrà (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar